La généalogie des Bagratides peut se référer à :
 la généalogie des Bagratides en Arménie ;
 la généalogie des Bagratides en Géorgie, avec les branches suivantes :
 Généalogie des Bagratides (Iméréthie) ;
 Généalogie des Bagratides (Kakhétie) ;
 Généalogie des Bagratides (Karthli).